Le championnat de Belgique de football 1979-1980 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Club Bruges KV retrouve la première place du classement et décroche son cinquième titre en huit ans, avec quatre points d'avance sur le Standard de Liège et cinq sur le RWDM. Le champion sortant, le SK Beveren, termine seulement à la onzième place.

À l'autre bout du classement, le K. SC Hasselt, néo-promu, est un oiseau pour le chat et subit plusieurs défaites lourdes dans les chiffres. Il ne remporte que deux victoires durant la saison et termine bon dernier. Il est accompagné en Division 2 par le Sporting Charleroi.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs anversois 
Les  anversois sont :(1) R. Antwerp FC(2) K. Beerschot VAV (3) K. Berchem Sport

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Erwin Vandenbergh (K. Lierse SV) avec 39 goals. Il est le  belge différent à obtenir cette récompense. Cette saison, il est également le meilleur buteur de tous les championnats européens, remportant ainsi le titre honorifique de Soulier d'or européen.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les vingt meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Sixième équipe à remporter six titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le K. SC Hasselt et le Sporting Charleroi sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par La Gantoise, champion de deuxième division, et le KV Courtrai, vainqueur du tour final.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le K. SC Hasselt est le  de la province de Limbourg à évoluer dans la plus haute division belge.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1